Bassey ist der Familienname folgender Personen:

 Calvin Bassey (* 1999), englischer Fußballspieler
 Ezekiel Bassey (* 1992), nigerianischer Fußballspieler
 Hogan Bassey (1932–1998), nigerianischer Boxer
 Ironbar Bassey (* 1965), nigerianischer Gewichtheber
 Jennifer Bassey (* 1942), US-amerikanische Schauspielerin
 Nnimmo Bassey (* 1958), nigerianischer Dichter und Umweltaktivist
 Patrick Bassey (* 1957), nigerianischer Gewichtheber
 Shirley Bassey (* 1937), britische Sängerin